Stamford Bridge-i csata
Stamford Bridge-i csata – Anglia viking inváziójának egyik ütközete 1066-ban
Stamford Bridge-i csata – A rózsák háborúja egyik összecsapása.